Um — numeral um (1)
 1 a.C. – ano anterior à era cristã
 1 — primeiro ano da era cristã
 Um (filosofia) — conceito filosófico grego
 1 (serviço do Metrô de Nova Iorque) — metrô de Nova Iorque
 Universidade do Minho — instituição de ensino superior portuguesa
 Universidade de Michigan — instituição de ensino superior estadunidense

Obras de arte 
 1 (álbum de Wilson Sideral), álbum de estúdio de Wilson Sideral
 1 (álbum de The Beatles), coletânea do conjunto musical The Beatles

Pessoas 
 Um Ki-joon — ator sul-coreano
 1 (slipknot) ou Joey Jordison — baterista da banda Slipknot, conhecido como membro N° 1

Desambiguações de música